Етничке заједнице (попис 2002):
 

 Етничке заједнице (попис 2011):

 Вероисповести (процена за 2002):
 

Званични језик Румуније је румунски (-{Limbă Româna}- или само -{Româna}-), романски језик из италске подгрупе индоевропских језика.

Од мањинских језика, претежно су заступљени мађарски и немачки језик у Трансилванији, као и ромски. У румунском Банату мали број становника говори српски, а у округу Сућеава, мала етничка заједница (неколико хиљада људи) су Пољаци.

Већина становника Румуније су верници румунске православне цркве. У општинама где живе Мађари и Немци, најчешћа вероисповест су римокатоличка и протестантска.

У Добруџи, области на обали Црног Мора живи мала муслиманска заједница (претежно турског порекла), као остатак османске колонизације у прошлости.

Румунија
Р

pt:Roménia#Demografia
ru:Румыния#Население